Каплуно́в — русская, украинская и еврейская фамилия.

Известные носители 
 Каплунов, Аркадий Львович (1912—1943) — Герой Советского Союза.
 Каплунов, Владимир Иосифович (1933—2015) — советский тяжелоатлет.
 Каплунов, Давид Родионович (род. 1934) — советский и российский учёный в области горных наук.
 Каплунов, Дмитрий Витальевич (1980—2019) — Герой Украины.
 Каплунов, Илья Макарович (1918—1942) — Герой Советского Союза.
 Каплунов, Родион Павлович (1904—1975) — советский учёный-горняк, профессор Московского горного института.